Esther Vergeer era la detentrice del titolo ed è riuscita a vincere nuovamente il torneo sconfiggendo in finale Aniek van Koot per 6-2, 6-1.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Jiske Griffioen (semifinale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

US Open 2011